Diandongosuchus es un género extinto de reptil arcosauriforme del Triásico Medio de China. La especie tipo Diandongosuchus fuyuanensis fue nombrada en 2012 en la Formación Falang de la provincia de Yunnan. Es una especie marina de arcosaurifome que muestra similitudes con una especie china del Triásico denominada Qianosuchus mixtus, aunque tiene menos adaptaciones a la vida marina. Gue clasificado inicialmente como el miembro más basal del clado Poposauroidea. Sin embargo, un estudio posterior llevado a cabo por Stocker et al. (2016, 2017) indicó que en cambio, era el miembro más basal conocido de los fitosaurios.

Descripción 

Diandongosuchus es conocido a partir de un esqueleto casi completo articulado, (ZMNH M8770) que carece de la mayor parte de la cola. La longitud  total de ZMNH M8770 es de 97 centímetros y la longitud estimada corporal del animal en vida es de cerca de 155 cm. El espécimen está preservado por el lado derecho, mostrando el lado inferior de la mandíbula inferior y el tronco. Fue preparado sacándolo de una loza de caliza para revelar los detalles del lado izquierdo del esqueleto, el cual está mejor preservado. El cráneo de Diandongosuchus es aguzado, con órbitas oculares ovales, y aberturas anteorbitales y temporales (fenestras). Los rasgos distintivos incluyen un largo hueso premaxilar en la punta del hocico que se extiende hacia atrás pasadas las aberturas nasales, un gran borde sobre el hueso yugal que corre bajo la órbita ocular, y dos aberturas supratemporales en la bóveda craneana que tienen bordes prominentes rodeándolo. El cráneo tiene proporciones similares a las de Qianosuchus, y tienen el mismo número de dientes en el premaxilar. Como el poposauroideo terrestre Poposaurus, Diandongosuchus tiene un hueso maxilar que no alcanza el borde de la abertura nasal.

ZMNH M8770 tiene 25 vértebras en la espalda y el cuello, dos vértebras del sacro (como en muchos pseudosuquios del Triásico), y siete vértebras caudales de la parte final. Las vértebras del cuello son más altas y estrechas que las de Qianosuchus. Muchas de las vértebras de la espalda están ocultas por costillas sobrepuestas. En la parte posterior del tronco cerca de las caderas hay huesos pertenecientes a pequeños vertebrados como peces - probablemente procedentes de los contenidos estomacales del individuo. Pequeños osteodermos solapados (escudos óseos) se encuentran encima de muchas vértebras. Dos filas corren a lo largo del cuello, la espalda y la cola con dos osteodermos encima de cada vértebra. Pequeños osteodermos también cubrían los huesos de las extremidades.

Algunos rasgos de las extremidades, la cintura pélvica y la cintura escapular son también diagnósticas en Diandongosuchus, incluyendo un grueso isquion en la cadera, una abertura en el hueso coracoides en la cintura escapular que es mucho mayor que la de otros arcosaurios y se cierra al final de la escápula, y un cuarto metatarso en el pie que es mayor que los otros metatarsos. La escápula de Diandongosuchus es larga y estrecha que la de Qianosuchus. La cresta iliaca de la cadera es inusual por su estrechez y por proyectarse más hacia atrás que el resto de la cadera. Como en Qianosuchus, el fémur de Diandongosuchus está levemente curvado, pero la fíbula es delgada y más curvada. Los huesos astrágalo y calcáneo del tobillo encajan juntos en una articulación de rótula, una característica que confirma que Diandongosuchus es un pseudosuquio. Algunas de las falanges del pie se han perdido en ZMNH M8770, pero los metatarsos siguen presentes y tienen proporciones únicas entre los arcosaurios del Triásico siendo el cuarto más largo que el tercero.

Filogenia 

Un análisis filogenético realizado por Li et al. (2012) en la descripción original de Diandongosuchus mostró que este es el miembro más basal del clado llamado Poposauroidea, el cual incluye mayormente a pseudosuquios terrestres como Poposaurus bípedo y Arizonasaurus, dotado con una vela en la espalda. Este fue hallado como cercanamente relacionado con Qianosuchus, un pseudosuquio acuático que es el segundo miembro más basal de Poposauroidea. La matriz de datos de Li et al., una lista de características que fueron usadas en el análisis, se basaba en la de Nesbitt (2011), una de las más extensas sobre arcosaurios. Debido a esto, muchas de las relaciones halladas por Li et al. son las mismas que fueron halladas por Nesbitt. A continuación un cladograma basado en este análisis:

Paleobiología 
 
Diandongosuchus fue hallado en una formación de calizas de edad Ladiniense que ha preservado los restos de muchos reptiles marinos incluyendo talatosaurios, notosaurios, pistosaurios y algunos protorosaurios. El pseudosuquio cercanamente relacionado Qianosuchus fue hallado en un depósito marino cerca de 50 kilómetros al noroeste de la localidad de Diandongosuchus que es levemente más antigua (del Anisiense) y posee muchas características consistentes con un estilo de vida marino. Sin embargo, Diandongosuchus  no muestra rasgos que sean adaptaciones clara a la vida en el mar. Las posibles adaptaciones incluyen narinas que se posicionan levemente más hacia atrás en el cráneo que en muchos pseudosuquios terrestres y un gran número de dientes premaxilares (un rasgo visto en posibles arcosaurios semiacuáticos como Chanaresuchus y los espinosáuridos). Huesos de peces dentro de los contenidos del estómago son evidencia adicional de que era un arcosaurio marino. Diandongosuchus puede haber llevado un estilo de vida similar al de los actuales cocodrilos marinos como el cocodrilo de agua salada que vive a lo largo de las líneas costeras aun no siendo totalmente marino.

La asociación fósil en la cual se halló a Diandongosuchus tiene muchas similitudes con la de localidades europeas como el Monte San Giorgio. Ambas incluyen reptiles marinos como talatosaurios y notosaurios y probablemente representan ambientes a lo largo de las costas septentrionales del mar de Tetis. No se conocen arcosaurios marinos como Diandongosuchus y Qianosuchus en Europa, aunque el pseudosuquio Ticinosuchus del Monte San Giorgio estaba probablemente a la vida a lo largo de las costas del Tetis. En los análisis de Li et al. (2012) y Nesbitt (2011), Ticinosuchus es bien el miembro más basal de un clado llamado Loricata el cual es el taxón hermano de Poposauroidea, o es el taxón hermano de Paracrocodylomorpha el cual incluye a Loricata y a Poposauroidea. Por tanto, Ticinosuchus y Diandongosuchus son los miembros más basales de dos clados cercanamente relacionados y probablemente compartieron un muy reciente ancestro común en el Triásico inicial.

Referencias 

Phytosauria
Fósiles de Asia
Arcosaurios del Triásico